Ez a lista az olaszországi villamosvonal-hálózatokat sorolja fel. Olaszországban régen sok városban üzemelt villamos, jelenleg azonban csak 12 városban működik.

A lista

További információk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaszországgal kapcsolatos listák